Velika nagrada Velike Britanije 1952 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1952. Odvijala se je 19. julija 1952.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 16
|  Nino Farina
| Ferrari
| align="right" | 1:50,0
| align="right" |  –
|-
! 2
| 15
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| align="right" | 1:50,0
| align="right" | + 0,0
|-
! 3
| 17
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| align="right" | 1:53,0
| align="right" | + 3,0
|-
! 4
| 24
|  Robert Manzon
| Gordini
| align="right" | 1:55,0
| align="right" | + 5,0
|-
! 5
| 4
|  Ken Downing
| Connaught-Lea Francis
| align="right" | 1:56,0
| align="right" | + 6,0
|-
! 6
| 8
|  Reg Parnell
| Cooper-Bristol
| align="right" | 1:56,0
| align="right" | + 6,0
|-
! 7
| 9
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| align="right" | 1:56,0
| align="right" | + 6,0
|-
! 8
| 6
|  Dennis Poore
| Connaught-Lea Francis
| align="right" | 1:56,0
| align="right" | + 6,0
|-
! 9
| 5
|  Eric Thompson
| Connaught-Lea Francis
| align="right" | 1:57,0
| align="right" | + 7,0
|-
! 10
| 26
|  Princ Bira
| Gordini
| align="right" | 1:57,0
| align="right" | + 7,0
|-
! 11
| 30
|  Duncan Hamilton
| HWM-Alta
| align="right" | 1:57,0
| align="right" | + 7,0
|-
! 12
| 1
|  Graham Whitehead
| Alta
| align="right" | 1:58,0
| align="right" | + 8,0
|-
! 13
| 11
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| align="right" | 1:58,0
| align="right" | + 8,0
|-
! 14
| 29
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| align="right" | 1:58,0
| align="right" | + 8,0
|-
! 15
| 19
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| align="right" | 1:58,0
| align="right" | + 8,0
|-
! 16
| 12
|  Stirling Moss
| ERA-Bristol
| align="right" | 1:59,0
| align="right" | + 9,0
|-
! 17
| 3
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Lea Francis
| align="right" | 2:00,0
| align="right" | + 10,0
|-
! 18
| 10
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| align="right" | 2:00,0
| align="right" | + 10,0
|-
! 19
| 14
|  Roy Salvadori
| Ferrari
| align="right" | 2:00,0
| align="right" | + 10,0
|-
! 20
| 21
|  Peter Whitehead
| Ferrari
| align="right" | 2:00,0
| align="right" | + 10,0
|-
! 21
| 25
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| align="right" | 2:00,0
| align="right" | + 10,0
|-
! 22
| 7
|  David Murray
| Cooper-Bristol
| align="right" | 2:02,0
| align="right" | + 12,0
|-
! 23
| 27
|  Johnny Claes
| Simca-Gordini-Gordini
| align="right" | 2:02,0
| align="right" | + 12,0
|-
! 24
| 20
|  Peter Hirt
| Ferrari
| align="right" | 2:03,0
| align="right" | + 13,0
|-
! 25
| 23
|  Tony Crook
| Frazer Nash-BMW
| align="right" | 2:03,0
| align="right" | + 13,0
|-
! 26
| 28
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
| align="right" | 2:05,0
| align="right" | + 15,0
|-
! 27
| 35
|  Eitel Cantoni
| Maserati
| align="right" | 2:06,0
| align="right" | + 16,0
|-
! 28
| 34
|  Gino Bianco
| Maserati
| align="right" | 2:07,0
| align="right" | + 17,0
|-
! 29
| 31
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| align="right" | 2:08,0
| align="right" | + 18,0
|-
! 30
| 2
|  Bill Aston
| Aston-Butterworth
| align="right" | 3:28,0
| align="right" | + 1:38,0
|-
! 31
| 32
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|-
! 32
| 33
|  Harry Schell
| Maserati
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|}

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 85
| 2:46:11
| 2
| 9
|-
! 2
| 17
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 84
| +1 krog
| 3
| 6
|-
! 3
| 9
|  Mike Hawthorn
| Cooper-Bristol
| 83
| +2 kroga
| 7
| 4
|-
! 4
| 6
|  Dennis Poore
| Connaught-Lea-Francis
| 83
| +2 kroga
| 8
| 3
|-
! 5
| 5
|  Eric Thompson
| Connaught-Lea-Francis
| 82
| +3 krogi
| 9
| 2
|-
! 6
| 16
|  Nino Farina
| Ferrari
| 82
| +3 krogi
| 1
|
|-
! 7
| 8
|  Reg Parnell
| Cooper-Bristol
| 82
| +3 krogi
| 6
|
|-
! 8
| 14
|  Roy Salvadori
| Ferrari
| 82
| +3 krogi
| 19
|
|-
! 9
| 4
|  Ken Downing
| Connaught-Lea-Francis
| 82
| +3 krogi
| 5
|
|-
! 10
| 21
|  Peter Whitehead
| Ferrari
| 81
| +4 krogi
| 20
|
|-
! 11
| 26
|  Princ Bira
| Gordini
| 81
| +4 krogi
| 10
|
|-
! 12
| 1
|  Graham Whitehead
| Alta
| 80
| +5 krogov
| 12
|
|-
! 13
| 19
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| 80
| +5 krogov
| 15
|
|-
! 14
| 27
|  Johnny Claes
| Simca-Gordini-Gordini
| 79
| +6 krogov
| 23
|
|-
! 15
| 31
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 79
| +6 krogov
| 29
|
|-
! 16
| 3
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Lea-Francis
| 79
| +6 krogov
| 17
|
|-
! 17
| 33
|  Harry Schell
| Maserati
| 78
| +7 krogov
| 32
|
|-
! 18
| 34
|  Gino Bianco
| Maserati
| 77
| +8 krogov
| 28
|
|-
! 19
| 32
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 76
| +9 krogov
| 31
|
|-
! 20
| 10
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| 76
| +9 krogov
| 18
|
|-
! 21
| 23
|  Tony Crook
| Frazer-Nash-Bristol
| 75
| +10 krogov
| 25
|
|-
! 22
| 11
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 69
| +16 krogov
| 13
|
|-
! Ods
| 29
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| 73
| Vžig
| 14
|
|-
! Ods
| 30
|  Duncan Hamilton
| HWM-Alta
| 44
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 12
|  Stirling Moss
| ERA-Bristol
| 36
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| 25
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 21
| Menjalnik
| 21
|
|-
! Ods
| 28
|  Tony Gaze
| HWM-Alta
| 19
| Motor
| 26
|
|-
! Ods
| 7
|  David Murray
| Cooper-Bristol
| 14
| Motor
| 22
|
|-
! Ods
| 24
|  Robert Manzon
| Gordini
| 9
| Sklopka
| 4
|
|-
! Ods
| 20
|  Peter Hirt
| Ferrari
| 3
| Zavore
| 24
|
|-
! Ods
| 35
|  Eitel Cantoni
| Maserati
| 0
| Zavore
| 27
|
|-
! DNS
| 2
|  Bill Aston
| Aston Butterworth
| 0
| 
|
|
|}

Sklici 

Formula 1 sezona 1952
1952